( ou ) est un mot anglais signifiant « ombre ». Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 
 , groupe de rock britannique des années 1960 ;
 , groupe de rock népalais formé en 1997 ;
 , chanteur de hip hop israélien ;
 , musicien, producteur et disc jockey américain.

Chanson 
 , chanson d'Ashlee Simpson, sortie le  ;
 , chanson de , sortie le  ;
 , chanson de , sortie en  ;
 , chanson de , sortie le .

Album 
 , album de Ketil Bjørnstad, sorti en  ;
 , album des Shadows, sorti en  ;
 , album de , sorti en  ;
 , album de Gary Bartz, sorti en  ;
 , album de Gordon Lightfoot, sorti en  ;
 , album de Lenka, sorti le  ;
 , album de Lynch., sorti le  ;
 , album de , sorti en  ;
 , album de Teenage Fanclub, sorti le  ;
 , album de Wagon Christ, sorti en .

Télévision

Série télévisée 
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .

Épisode 
 , titre original dIncantation,  de la  de Buffy contre les vampires () ;
 , titre original de Daeva,  de la 1 saison de  ;
 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original de L'Ombre de la mort,  de la 1 saison de X-Files : Aux frontières du réel () ;
 , titre original des Héros de l'ombre, 1 épisode de la  de Marvel : Les Agents du SHIELD () ;
 , titre original de L'Ombre de la mort,  de la  de  ;
 , titre original du  des Télétubbies ().

 Cinéma 
 , film britannique de , sorti en 1933 ;
 , titre original du Fantôme du cirque, film américain de Charles C. Coleman, sorti en 1937 ;
 , titre original du Fantôme du cirque, film américain de James W. Horne, sorti en 1940 ;
 , titre original de L'Ombre, film italien de Giorgio Bianchi, sorti en 1954 ;
 , film américain de Russell Mulcahy, sorti en 1994 ;
 , titre alternatif de , film danois de Thomas Borch Nielsen, sorti en 1998 ;
 , titre anglais de Cień, film polonais de Jerzy Kawalerowicz, sorti en 1956 ;
 , film hindi de Rohit Nayyar, sorti en 2009 ;
 , film indien de , sorti en 2013 ;
 Shadow, film chinois réalisé par Zhang Yimou, sorti en 2018 ;
 , court métrage américain de B. Reeves Eason, sorti en 1916 ;
 , film américain muet de Reginald Barker, sorti en 1919 ;
 , titre original du Repentir, film américain muet de Tom Forman, sorti en 1922 ;
 , film britannique d'Alexander Esway, sorti en 1931 ;
 , film américain de John Cassavetes, sorti en 1959 ;
 , film macédonien de Milcho Manchevski, sorti en 2007.
 Shadow et moi, film néerlandais  de Steven de Jong, sorti en 2011.

 Autres 
 Shadow, écurie automobile de Formule 1 et de CanAm ;
 , personnage de Final Fantasy VI ;
 , personnage de l'univers Sonic ;
 , héros de radio et de pulps des années 1940 créé par Walter B. Gibson ;
 , ancienne écurie de Formule 1 ;
 , album de la série Largo Winch ;
 , planète de la franchise  ;
 , logiciel pour créer des cadrans solaires ;
 , série de onze anthologies de nouvelles éditées par Charles L. Grant et publiées de 1978 à 1991 ;
 , une technologie de sauvegarde de Microsoft Windows ;
 Le lac Shadow, un lac de Californie ;
 Shadow R1, un avion de reconnaissance de la Royal Air Force ;
 Shadow''', une entreprise et son principal produit dans le domaine du cloud computing'' spécialisée dans le jeu vidéo.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de titre